Prom – statek wodny
 Prom kosmiczny – rodzaj załogowego statku kosmicznego
 PROM (ang. Programmable read-only memory) – pamięć komputerowa jednokrotnego zapisu
 Prom – polski film z 1970 roku
 Prom – amerykański film z 2011 roku
 Prom – grupa literacka
 Prom – czasopismo
PROM (ang. premature rupture of membranes) – przedwczesne pęknięcie błon płodowych